Лига чемпионов УЕФА 2015/2016 годов — 24-й розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА и 61-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов. Финальный матч состоялся 28 мая 2016 года на стадионе «Джузеппе Меацца» («Сан-Сиро») в Милане.

Изменения формата 
 Это первый розыгрыш турнира, в котором автоматически участвует действующий победитель Лиги Европы УЕФА, начиная как минимум с раунда плей-офф (если будет использовано место, отведенное для победителя Лиги чемпионов в групповом этапе турнира).
 Максимальное количество команд от одной национальной ассоциации увеличено до пяти.
 Первую корзину посева при жеребьёвке группового этапа составят действующий победитель Лиги чемпионов и чемпионы национальных ассоциаций с рангом 1—7. Если победитель Лиги чемпионов является одним из них, то первую корзину пополнит чемпион 8-й ассоциации. Состав остальных корзин посева формируется по-прежнему на основании клубных коэффициентов по состоянию на конец предыдущего сезона.

Участники 
В розыгрыше Лиги чемпионов 2015/2016 годов примут участие 78 команд из 53 футбольных ассоциаций УЕФА (Лихтенштейн не принимает участия, так как не проводит розыгрыш домашнего чемпионата). Количество мест распределяется согласно таблице коэффициентов УЕФА после еврокубкового сезона 2013/2014 годов.

Так в сезоне 2015/2016 годов места распределятся следующим образом:
 Ассоциации с рангом 1—3 заявляют по 4 команды
 Ассоциации с рангом 4—6 заявляют по 3 команды
 Ассоциации с рангом 7—15 заявляют по 2 команды
 Ассоциации с рангом 16—54 (кроме Лихтенштейна) заявляют по 1 команде
С учётом того, что победители Лиги чемпионов 2014/2015 и Лиги Европы 2014/2015 квалифицируются автоматически, число команд из одной ассоциации может равняться и пяти, но не должно превышать эту цифру. Это означает, что в отличие от предшествующих сезонов, если один из действующих победителей еврокубков, представляющий ассоциацию с рангом 1—3 (Испания, Англия или Германия), но не оба одну и ту же, займёт в своём чемпионате место, не соответствующее попаданию в соревнование, то команда квалифицировавшаяся в него последней (4-е место), не будет лишена участия в нём. Если же победители обоих Еврокубков предыдущего сезона представляют одну и ту же ассоциацию с рангом 1—3 и при этом они займут в своём чемпионате места, не соответствующие попаданию в соревнование, то команда, занявшая четвёртое место в чемпионате этой страны, будет участвовать в групповом этапе Лиге Европы 2015/2016. После победы «Севильи» в финале Лиги Европы 2014/15 Испания получила представительство 5 клубов в розыгрыше Лиги чемпионов 2015/16.

Рейтинг ассоциаций 
Рейтинг футбольных ассоциаций и соответственно распределение мест в Лиге чемпионов УЕФА 2015/2016 среди стран формируется на основании таблицы коэффициентов УЕФА, в которой для этого розыгрыша учитываются результаты выступлений клубов в официальных европейских клубных соревнованиях с сезона 2009/2010 до сезона 2013/2014 включительно, приведённой ниже:

Распределение команд по этапам 
Согласно предварительной схеме отбора для действующего победителя Лиги чемпионов зарезервировано место в групповом этапе. Поскольку победитель Лиги чемпионов 2014/2015 «Барселона» квалифицировался в групповой этап, став чемпионом Испании, его место в групповом этапе по регламенту турнира отдано победителю Лиги Европы 2014/15 «Севилье».

Список участников 
Основная статья: Лига чемпионов УЕФА 2015/2016 (составы)

Подписи в скобках показывают, с какого места в национальном чемпионате каждая команда отобралась для своего начального раунда(кроме победителя предыдущего розыгрыша Лиги Европы «Севильи»):

Расписание 
Все процедуры жеребьёвки будут проведены в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, Швейцария (кроме отмеченных отдельно).

Квалификация

Первый квалификационный раунд 

|}

Второй квалификационный раунд 

|}

Третий квалификационный раунд

Чемпионская квалификация 

|}

Нечемпионская квалификация 

|}

Раунд плей-офф 
Жеребьёвка раунда состоялась 7 августа в Ньоне, в 12:00 по центральноевропейскому летнему времени (UTC+2).

Чемпионская квалификация 

|}

Нечемпионская квалификация 

|}

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Плей-офф

Сетка турнира

1/8 финала 
16 команд были разбиты на две корзины: сеяные (победители групп) и несеяные (обладатели вторых мест).Жеребьевка 1/8 финала состоялась 14 декабря 2015 года. Первые матчи были сыграны 16—17 и 23—24 февраля, а ответные — 8—9 и 15—16 марта 2016 года.

|}

1/4 финала 
Жеребьёвка для определения четвертьфинальных пар прошла в Ньоне 18 марта 2016 года. Первые матчи были проведены 5 и 6 апреля, а ответные — 12 и 13 апреля 2016.

|}

Полуфиналы 
Жеребьёвка команд прошла в Ньоне 15 апреля 2016 года. Первые матчи были сыграны 26 и 27 апреля, а ответные — 3 и 4 мая.

|}

Финал 

Финальный матч состоялся 28 мая 2016 года на «Джузеппе Меацца» в Милане, Италия.

Статистика

Лучшие бомбардиры 
 Основной турнир

Источник: uefa.com

См. также 
 Лига Европы УЕФА 2015/2016 (плей-офф)
 Суперкубок УЕФА 2016
 Клубный чемпионат мира по футболу 2016

Примечания 

2015/2016